Южноамериканский кубок 2018, официальное название Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ 2018 (, ) — 17-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2019, Рекопе Южной Америки 2019, Евроамериканском суперкубке 2019 и Кубке банка Суруга 2019.

Участники 
В турнире приняли участие следующие команды:
 Аргентина и Бразилия: по 6 команд
 Остальные федерации: по 4 команды

Жеребьёвка 
Жеребьёвка первого этапа прошла 20 декабря 2017 года в конвент-центре штаб-квартиры КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай).

Для участия в Первом этапе 44 команды были поделены на две зоны:
 Южная зона: 22 команды из Аргентины, Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая
 Северная зона: 22 команд из Бразилии, Колумбии, Эквадора, Перу и Венесуэлы

Команды Северной зоны были помещены в Корзину A, Южной — в Корзину B. Затем были сформированы 22 пары, получившие наименование Е1, Е2 и далее вплоть до Е22. От номера зависит то, где команда будет проводить ответный матч — команды севера и юга по этому признаку поделены поровну. Команды из одной федерации не могли играть друг с другом.

Жеребьёвка второго этапа прошла 4 июня 2018 года в конвент-центре штаб-квартиры КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай).

В жеребьёвке второго этапа были выбраны команды:
 1 Корзина: 10 команд перешедших из Кубка Либертадорес 2018 и шесть лучших победителей первого этапа.
 2 Корзина: 16 оставшихся победителей первого этапа.

32 команды были вытянуты в 16 пар (O1-O16). Команды из одной федерации могут быть вытянуты в одну пару.

Расписание

Первый этап 

|}

Финальная стадия

Сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}
Первый матч

Ответный матч

Статистика

Бомбардиры 
  Пабло Фелипе (Атлетико Паранаэнсе) — 5 голов
  Николас Бенедетти (Депортиво Кали) — 5 голов

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

2018
Футбол в Южной Америке в 2018 году